Флаг сельского поселения Аве́ркиевское — официальный символ сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 27 октября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5780.

Флаг сельского поселения Аверкиевское составлен на основании герба сельского поселения Аверкиевское по правилам и традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из четырёх равных частей: жёлтых вверху у древка и внизу у свободного края и малиновых, посередине полотнища изображены лилии из герба поселения, уложенные в сквозной ромб — жёлтые в малиновых частях и малиновые в жёлтых».

Обоснование символики 
Аверкиевское сельское поселение, расположенное в Павлово-Посадском районе, является частью местности, что издавна славится своей текстильной промышленностью. Производимые здесь в прошлом ткани известны своей тонкой выделкой, разноцветьем рисунка, яркостью и нарядностью.

Мотивы филигранных работ аверкиевских умельцев легли в композиционную основу флага: фигуры уложены в сквозной ромб — традиционный геральдический символ ткачества.

Местная парча — ткань с шёлковой основой и рисунком из золотых или серебряных нитей всегда вызывала восхищение и часто использовалась для торжественных парадных риз и других одеяний священнослужителей русской православной церкви.

На флаге сельского поселения лилии, как символ чистоты, невинности, света и очищения распространённый в церковном искусстве, указывает на традиционное применение тканей в церковном обиходе.

Ажурно изображённые цветы напоминают не только рисунок тканей, но и узоры красиво исполненной церковной утвари, выполненной из латуни и меди. Жёлтый цвет флага перекликается с цветом изделий принёсших в XIX веке известность местным мастерам.

Символика сочетания пурпурного цвета и жёлтого цвета (золота) также многообразна:

— символизирует золотые нити узора на тканой основе;

— сочетание металла и цвета отсылает к двум ремёслам, прославившим местных мастеров — ткачей и токарей.

Многочисленные переплетения фигур — аллегория единства большого количества населённых пунктов в рамках одного муниципального образования.

Жёлтый цвет (золото) — символ плодородия, урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Малиновый цвет (пурпур) — символ славы, власти, древности происхождения, достоинства.

Примечания 

Флаги с изображением лилии